Pseudoramichloridium är ett släkte av svampar. Pseudoramichloridium ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudoramichloridium